Cocculina agassizi är en snäckart som beskrevs av Dall 1908. Cocculina agassizi ingår i släktet Cocculina och familjen Cocculinidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
agassizi